Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abu Dhabi WTA Women’s Tennis Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 5. und 6. Januar 2021 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
2021